

Patronyme 

 Anders Fager, romancier
 August Fager, athlète américain

Autres 
 Dr.Fager, cheval de courses